Лёгкое метро Абуджи — действующее лёгкое метро в столице Нигерии, городе Абуджа. Первая система легкорельсового транспорта в Западной Африке и вторая к югу от Сахары (после скоростного трамвая Аддис-Абебы).

Строительство начато в 2007 году. Стоимость проекта 823 млн долл. США. Проект осуществлён китайской строительной корпорацией.

Первая линия открыта 12 июля 2018 года и связала центр города с международным аэропортом Ннамди Азикиве. Ширина колеи 1435 мм. Планируется, что в перспективе сеть свяжет Абуджу с городами-спутниками, такими как Ньянья, Кубва, Марараба и Лугбе. Вся система составит 78 км. В перспективе будет проведена электрификация линии.

Линии 
 Первая — жёлтая линия, 8 станций, длина 26,7 км. Соединяет центр города с аэропортом.
 Вторая — синяя линия, 5 станций. Соединяет район Кубва с аэропортом.

Подвижной состав 
Составы из трёх вагонов, приводимых в движение дизельным локомотивом.

Примечания 

Абуджа
Абуджа
Абуджа
Линии метрополитена, построенные в 2018 году
Абуджа
2018 год в Нигерии